Jarebice est un toponyme qui peut désigner :
Jarebice, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
Jarebice, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.